Talgo, vasúti szolgáltatás Spanyolországban
 Talgo, spanyol vasútijármű-gyár
 Talgo, vasúti jármű